Вериньї́, Веріньї () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Орлеана, 14 км на північний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Вериньї і Міттенвільє було об'єднано в новий муніципалітет Міттенвільє-Вериньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 318,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вериньї на сайті французького Національного інституту географії
 Вериньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вериньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вериньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вериньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар